USS Dixie ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Dixie (1893)
 USS Dixie (AD-14)